Баклан (Phalacrocorax) — рід птахів родини бакланових (Phalacrocoracidae), залежно від класифікації єдиний або один з 2-3 родів родини.

Баклан — українське прізвище.

Відомі носії 
 Баклан Андрій Миколайович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Баклан Андрій Якович (1917–1985) — полковник авіації, Герой Радянського Союзу.
 ‎Баклан Володимир Олегович (1978) — український шахіст, гросмейстер, Чемпіон України з шахів (1997), функціонер ФШУ.
 Баклан Микола Миколайович (1924—1978) — учитель-краєзнавець. Написав «Історію села Макіївки»
 Баклан Олексій Федорович (1960) — диригент, заслужений діяч мистецтв України
 Баклан Сергій Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баклан Федір Миколайович (1930—1983) — український радянський артист балету і педагог.

Примітки 

Українські прізвища